Au Portugal, 
Mosteiró, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
Mosteiró, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto et la région Nord.

Voir aussi
  (sans accent, au singulier) : toponyme de langue portugaise ;
  (sans accent, au pluriel) : toponyme de langue portugaise.